{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (75401) - || 1999 XV100 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75402) - || 1999 XF101 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75403) - || 1999 XH102 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75404) - || 1999 XM102 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75405) - || 1999 XQ103 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75406) - || 1999 XR103 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75407) - || 1999 XU103 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75408) - || 1999 XG104 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75409) - || 1999 XR104 || 9 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (75410) - || 1999 XW104 || 10 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75411) - || 1999 XQ106 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75412) - || 1999 XJ108 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75413) - || 1999 XW110 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75414) - || 1999 XC112 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75415) - || 1999 XK115 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75416) - || 1999 XU115 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75417) - || 1999 XR116 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75418) - || 1999 XY116 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75419) - || 1999 XF117 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75420) - || 1999 XE118 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75421) - || 1999 XQ118 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75422) - || 1999 XH119 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75423) - || 1999 XO119 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75424) - || 1999 XL120 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75425) - || 1999 XG121 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75426) - || 1999 XJ123 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75427) - || 1999 XK123 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75428) - || 1999 XM123 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75429) - || 1999 XV124 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75430) - || 1999 XN125 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75431) - || 1999 XD126 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75432) - || 1999 XJ126 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75433) - || 1999 XK126 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75434) - || 1999 XT126 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75435) - || 1999 XX126 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75436) - || 1999 XY126 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75437) - || 1999 XN127 || 6 december 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| (75438) - || 1999 XJ128 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75439) - || 1999 XN128 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75440) - || 1999 XQ128 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75441) - || 1999 XB129 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75442) - || 1999 XN129 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75443) - || 1999 XS129 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75444) - || 1999 XU131 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75445) - || 1999 XJ132 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75446) - || 1999 XV133 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75447) - || 1999 XJ135 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75448) - || 1999 XV135 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75449) - || 1999 XH137 || 15 december 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (75450) - || 1999 XR137 || 10 december 1999 || Ukkel || T. Pauwels
|-
| (75451) - || 1999 XB139 || 5 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75452) - || 1999 XP142 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75453) - || 1999 XS142 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75454) - || 1999 XL144 || 15 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (75455) - || 1999 XL145 || 7 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75456) - || 1999 XR145 || 7 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75457) - || 1999 XF146 || 7 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75458) - || 1999 XS147 || 7 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75459) - || 1999 XM151 || 7 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75460) - || 1999 XO152 || 13 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75461) - || 1999 XW155 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75462) - || 1999 XB156 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75463) - || 1999 XV157 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75464) - || 1999 XM159 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75465) - || 1999 XN159 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75466) - || 1999 XU159 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75467) - || 1999 XS160 || 9 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75468) - || 1999 XC161 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75469) - || 1999 XU162 || 8 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75470) - || 1999 XT164 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75471) - || 1999 XW164 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75472) - || 1999 XX164 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75473) - || 1999 XY164 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75474) - || 1999 XQ165 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75475) - || 1999 XC166 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75476) - || 1999 XS166 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75477) - || 1999 XC167 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75478) - || 1999 XG167 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75479) - || 1999 XH170 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75480) - || 1999 XZ171 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75481) - || 1999 XB172 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75482) - || 1999 XC173 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75483) - || 1999 XE173 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75484) - || 1999 XP173 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75485) - || 1999 XC174 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75486) - || 1999 XO174 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75487) - || 1999 XZ175 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75488) - || 1999 XT177 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75489) - || 1999 XO178 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75490) - || 1999 XQ178 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75491) - || 1999 XZ178 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75492) - || 1999 XK179 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75493) - || 1999 XG180 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75494) - || 1999 XH181 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75495) - || 1999 XM181 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75496) - || 1999 XD182 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75497) - || 1999 XW183 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75498) - || 1999 XA184 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75499) - || 1999 XP184 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75500) - || 1999 XQ184 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten